Rayon Terrace ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rayon Terrace (Tennessee)
 Rayon Terrace (Alleghany County, Virginia)
 Rayon Terrace (Alleghany County, Virginia)